Persgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Persgöl (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (6,58 ha)
Persgöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Persgölen, sjö i Västerviks kommun,  (2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn